Bande noire peut faire référence à : 
 Bande en tant que motif :
 Les bandes noires qui apparaissent en haut et en bas de l'écran, avec le procédé Letterbox.
 La bande noire, un lépidoptère, nommé aussi Hespérie de la houque.
 Le poisson-papillon à bandes noires (Chaetodon striatus),  une espèce de poissons de la famille des Chaetodontidae.
 Jean des Bandes Noires, un célèbre condottiere italien de la famille Médicis durant la Renaissance, qui tire ce surnom du fait qu'il a fait modifier les bannières du pape.
 Bande en tant que groupe d'individus :
 La Bande Noire, un groupe de baroudeurs du début du  venus des Pays-Bas que François  rassembla dans son armée et qui combattront à la bataille de Marignan.
 La Bande Noire, une bande de brigands qui sévit quinze années dans le Pays de Herve, en Belgique au .
 La Bande noire, une association de spéculateurs après la Révolution française.
 La Bande Noire, une organisation criminelle qui a sévi dans la région de Charleroi au .
 La Bande Noire, une organisation anarchiste de mineurs de Montceau-les-Mines à la fin du , qui se réunissait en plein air la nuit (d'où son nom). Ils commettent entre 1882 et 1885 de multiples attentats.
 La Bande noire, le surnom donné par des critiques d'arts dans les années 1900 et 1910 à un groupe de jeunes peintres composé de Charles Cottet, Lucien Simon, Edmond Aman-Jean, André Dauchez, George Desvallières, Maurice Denis et plusieurs autres, par opposition aux toiles claires des impressionnistes.

Voir aussi